Montgaillard kan syfta på:
 Montgaillard, Ariège
 Montgaillard, Aude
 Montgaillard, Hautes-Pyrénées
 Montgaillard, Landes
 Montgaillard, Tarn-et-Garonne
 Montgaillard, Tarn